Слабошпицкий — фамилия.

 Слабошпицкий, Мирослав Михайлович (род. 1974) — украинский кинорежиссёр, сценарист.
 Слабошпицкий, Михаил Федотович (1946—2021) — украинский писатель и литературовед.